Венако́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 910 км на південний схід від Парижа, 50 км на північний схід від Аяччо, 60 км на південний захід від Бастії.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 329 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 677,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Венако на сайті французького Національного інституту географії
 Венако на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Венако на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Мапа муніципалітету Венако на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Венако на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Корсика

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Корсика